Judas of Juda was een zoon van Simon Makkabeüs, koning van het Hasmonese rijk in Judea. Hij is genoemd naar zijn oom Judas Makkabeüs. Judas is een broer van Johannes Hyrcanus en Mattatias.

Toen in 138 v.Chr. de Seleucidische generaal Cendebaeus op last van Antiochus VII Euergetes Sidetes Judea binnenviel, stelde Simon Judas en Johannes Hyrcanus aan als bevelhebbers over het Joodse leger.  In de buurt van Modeïn wisten zij Cendebaeus en de Seleucidische troepen te verslaan.

Judas vond de dood in 134 v.Chr., terwijl hij samen met zijn vader en zijn broer Mattatias aanlag aan een feestmaal. Zij werden alle drie vermoord door Simons schoonzoon Ptolemaeus, die een staatsgreep wilde plegen. Zodra Johannes Hyrcanus, die niet bij het banket aanwezig was, hoorde van de gebeurtenissen, trok hij echter op naar Jeruzalem, waar hij zich liet uitroepen tot koning en hogepriester. Hierdoor mislukte de staatsgreep van Ptolemaeus.

Stamboom 

Hasmoneeën
Persoon in de 2e eeuw v.Chr.